Tg est un sigle pouvant désigner :
 en science des matériaux, la température de transition vitreuse (Tv en français), qui traduit le passage d'une matière de l'état vitreux à l'état caoutchouteux (amorphe) ;
 en mathématiques, l'abréviation de tangente ;
 les initiales du département Tarn-et-Garonne ;
 La compagnie aérienne Thai airways (sigle IATA).

TG est un sigle pouvant désigner : 
 une tête de gondole dans un magasin libre-service : étagère située à l'extrémité d'un rayon ;
 le groupe de musique britannique Throbbing Gristle ;
 dans une centrale thermique, c'est une Turbine à gaz, par opposition à TV qui désigne une Turbine à Vapeur.

TG est un code qui peut signifier :
 Thurgovie, le canton suisse, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; voir ISO 3166-2:CH ;
 Togo, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .tg ;
 le tadjik selon la norme ISO 639 des codes des langues.

TG est une abréviation :
 utilisée sur les listes de diffusion ML, signifiant offrir une « tournée générale » ;
 utilisé en téléphonie pour désigner un Trunk group ou en français un groupe de canaux sur une PRI ;
 pour Telegram (application), programme de messagerie instantanée dont l'application cliente est open source ;
 pour Ferdinand Tönnies Gesamtausgabe ;
 utilisée  pour désigner Transportgeschwader, escadrille de transport aérien en allemand, dans la désignation militaire de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale (voir Organisation de la Luftwaffe (1933-1945)) ;
 utilisée sur les forums, la messagerie instantanée, les serveurs de jeux, signifiant « ta gueule » ;
 pour tablette graphique :
 pour Telegiornale : journaux télévisés diffusés sur les chaînes généralistes de la Rai. Par exemple : TG1 sur la première chaîne.

Tg est un symbole :
 du téragramme, une unité de masse égale à une mégatonne (10 g ou 10 kg).

Tg est un digramme de l'alphabet latin

Notes et références 

Code
Code de canton suisse